El Torneig del Pacífic 2011, oficialment conegut com a Toray Pan Pacific Open 2011, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als Premier tournaments de la WTA. La 28a edició del torneig es va celebrar entre el 25 de setembre i l'1 d'octubre de 2011 a l'Ariake Coliseum de Tòquio (Japó).

La tennista polonesa Agnieszka Radwańska va aconseguir el segon títol de la temporada.

Quadre individual femení

Quadre dobles femení

Enllaços externs 

 Web oficial   

2011
WTA Tour 2011